Героин — многозначное понятие.
 Героин — опиоидный наркотик.
 «Героин» — детективный кинофильм студии ДЕФА (ГДР), 1968 год.
 «Героин» — песня группы The Velvet Underground (1967)
 «Героин» («Подсевшие») — китайский веб-сериал (с 2016 года).
 «Героин» — название французского кинофильма «La horse» (1971) в чехословацком прокате.
 Heroin — американская панк-рок-группа